Lan Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qu Jiang (vattendrag i Kina, Zhejiang), 
 Fuchunjiang Shuiku, reservoar, Zhejiang, 
 Lan Jiang, vattendrag i Zhejiang-provinsen. Mest sannolik betydelse!

Robotskapade Kinaförgreningar